Сидамонидзе — грузинский княжеский род, отрасль рода князей Эристовых-Арагвских, в России известны как Сидамоновы.
 Сидамонидзе, Георгий Константинович (1896—1971) — деятель белого движения в Сибири.
 Сидамонидзе, Григорий Шиоевич (в монашестве Ефрем II; 1896—1972) — епископ Грузинской православной церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии.